Zolotariov , también escrito Zolotaryov o Zolotarev, es un apellido ruso. Es el apellido de:
Akim Zolotariov (1853 — ?), escritor y general ruso; 
Borís Zolotariov (n. 1953), político ruso; 
Yegor Zolotariov (1847 — 1878), matemático ruso; 
Karp Zolotariov (fl. último cuarto del ), pintor ruso; o
Vasili Zolotariov (1872-1964), compositor ruso.